Ütközés, mechanikai fogalom
Ütközések (2005) Paul Haggis filmje
Ütközés (2016) Eran Creevy filmje
Ütközés, a Hősök televíziós sorozat egyik epizódja